Ел Пескадито има више значења:

 Ел Пескадито (Писафлорес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Пескадито (Атенгиљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Пескадито, Агапито Гутијерез (Др. Гонзалез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Пескадито (Сан Педро Мистепек -дто. 22 -), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Пескадито (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Пескадито (Плаја Висенте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Пескадито (Халпа), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику